Провулок Гастелло — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Гастелло — провулок у місті Новомиргород.
 Провулок Миколи Гастелло — провулок у місті Жмеринка.
 Провулок Гастелло — провулок у місті Черкаси.
 провулок Гастелло — провулок у місті Олександрія.

 Провулок Гастелло — колишня назва провулка Княгині Ольги у місті Сокиряни.

Провулки
Вулиці, названі на честь людей